Sayago hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas
 Sayago (España), comarca de la provincia de Zamora.

En Montevideo, Uruguay 
 Sayago (Montevideo), barrio.
 Club Social y Deportivo Sayago
 Estación Sayago''', de ferrocarril.